Helle Simonsen kan henvise til flere personer:

 Helle Simonsen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller der vandt VM i håndbold for kvinder i 1997
 Helle Simonsen (curlingspiller) – dansk curlingspiller